

Gratte-ciel 
 Le Bank of America Plaza (Atlanta), un gratte-ciel d'Atlanta.
 Le Bank of America Plaza (Dallas), un gratte-ciel de Dallas.
 Le Bank of America Plaza (Los Angeles), un gratte-ciel de Los Angeles.
 La CATIC Plaza, un gratte-ciel de Shenzhen en Chine.
 La Centerpoint Energy Plaza, un gratte-ciel de Houston.
 Le Central Plaza, un gratte-ciel de Hong Kong.
 Le Citic Plaza, un gratte-ciel de Guangzhou (Canton) en Chine.
 Le Dapeng International Plaza, gratte-ciel de 269 mètres construit en 2007 à Canton en Chine
 Le Energy Plaza, un gratte-ciel de Dallas.
 Le Guangdong Telecom Plaza, un gratte-ciel de Shenzhen en Chine.
 Le Heritage Plaza, un gratte-ciel de Houston. 
 Le Kingkey Finance Center Plaza, un gratte-ciel en construction de Shenzhen en Chine.
 Le Louisville Museum Plaza, un gratte-ciel en construction de Louisville (États-Unis). 
 Le One Astor Plaza, un gratte-ciel de New York.
 Le One Chase Manhattan Plaza, un gratte-ciel de New York.
 Le One Liberty Plaza, un gratte-ciel de New York.
 Le One Penn Plaza, un gratte-ciel de New York.
 Le One Prudential Plaza, un gratte-ciel de Chicago.
 Le One Shell Plaza, un gratte-ciel de Houston.
 Le One Worldwide Plaza, un complexe de deux gratte-ciel à New York. 
 Le Paramount Plaza, un gratte-ciel de New York. 
 Le Plaza 66, un complexe de deux gratte-ciel de Puxi à Shanghai.
 Le Plaza Büro Center, un gratte-ciel de Francfort-sur-le-Main, en Allemagne.
 Le PNC Plaza, un gratte-ciel de Louisville (États-Unis). 
 Le Republic Plaza, un gratte-ciel situé à Singapour.
 Le Republic Plaza, un gratte-ciel situé à Denver.
 La Riparian Plaza, un gratte-ciel situé à Brisbane en Australie. 
 Le Royal Bank Plaza, un ensemble de deux gratte-ciel à Toronto.
 Le Scotia Plaza, un gratte-ciel de Toronto (Canada).
 Le SEG Plaza, un gratte-ciel de Shenzhen en Chine.
 Le Sisli Plaza, un gratte-ciel d'Istanbul, en Turquie.
 Le SunTrust Plaza, un gratte-ciel d'Atlanta.
 Le Tekstilkent Plaza, un gratte-ciel d'Istanbul, en Turquie.
 Le Three First National Plaza, un gratte-ciel de Chicago. 
 Le Two California Plaza, un gratte-ciel de Los Angeles.
 Le Two Prudential Plaza, un gratte-ciel de Chicago.
 La United Overseas Bank Plaza One, un gratte-ciel situé à Singapour.
 Le Wells Fargo Plaza, un gratte-ciel de Houston.
 La Westin Peachtree Plaza, un gratte-ciel d'Atlanta.

Hôtels
 Le Crowne Plaza, une chaîne d'hôtels.
 Le Plaza, un hôtel de Bruxelles.
 Le Plaza Athénée, un palace parisien.
 Le Plaza Hotel, un hôtel célèbre de New York.
 Le Süzer Plaza Ritz-Carlton, un hôtel d'Istanbul.
 Le Hotel Plaza, un hôtel à Nice du groupe The Dedica Anthology .
 Le Plaza Madeleine, un hôtel de Sarlat en Dordogne-Périgord.

Lieux

Places
La Plaza de Armas ou la Plaza mayor, le nom de la place principale dans de nombreuses villes d'Espagne et d'Amérique latine.

 La Plaza de América, une place de Séville.
 La Plaza Baquedano, une place de Santiago du Chili.
 La Plaza Blacutt, une place de Santa Cruz de la Sierra en Bolivie.
 La Plaza del Castillo, une place de Pampelune en Espagne.
 La Plaza de Cibeles, une place de Madrid.
 La Plaza Colón de Buenos Aires, une place de Buenos Aires en Argentine.
 La Plaza de Colón de Madrid, une place de Madrid.
 La Plaza Constitución, une place de Buenos Aires en Argentine.
 La Dealey Plaza, une place de Dallas où John Fitzgerald Kennedy fut assassiné.
 La Plaza Dorrego, une place de Buenos Aires en Argentine.
 La Plaza de España, une place de Séville.
 La Freedom Plaza, une place de Washington.
 , plusieurs places de New York.
 La Plaza Italia, une place de Buenos Aires en Argentine.
 La Plaza Lavalle, une place de Buenos Aires en Argentine.
 La Plaza de Mayo, une place de Buenos Aires en Argentine.
 La Plaza Mayor de Madrid, une place de Madrid.
 La Plaza Mayor de Salamanque, une place de Salamanque en Espagne.
 La Plaza Miserere, une place de Buenos Aires en Argentine.

Centres commerciaux
 Le Plaza at King of Prussia, un centre commercial de King of Prussia (États-Unis).
 Le Marrakech Plaza, un centre commercial en construction à Marrakech au Maroc.
 Le Millennium Plaza, un centre commercial à Varsovie en Pologne.
 Le Plaza Saint-Hubert, un centre commercial de Montréal au Québec.
 La Plaza d'Alma, un centre commercial au centre-ville d'Alma, au Lac St-Jean, Québec

Autres lieux
 Plaza, un quartier de la ville de Zeanuri (Espagne).
 Plaza, une municipalité de l'État de Miranda au Venezuela.
 Plaza, une ville du sud de la Pologne.
 La Plaza de Acho, les arènes de Lima au Pérou.
 L'Euro Plaza, un bâtiment de Vienne en Autriche.
 Le Plaza General San Martín, un parc de Buenos Aires.
 Le Hart Plaza, un parc de Détroit (États-Unis).
 Plaza, une ville dans le Dakota du Nord (États-Unis).
 Plaza Miserere, une station de métro de Buenos Aires.
 Presidencia de la Plaza, une ville argentine.
 Queensboro Plaza, une station de métro de New York.
 Plaza, deux petites îles jumelles de l'archipel des Galápagos.
 Plaza, salle de cinéma et de spectacle exploitée à Toulouse (France) par la M.G.M.

Patronyme 
 Antonio José Plaza (1909-1987), archevêque argentin.
 Ambrosio Plaza (1791-1821), militaire vénézuélien.
 Daniel Plaza (1966-), athlète catalan.
 David Plaza (1970-), coureur cycliste espagnol.
 Joan Plaza (1963-), entraîneur de basket-ball espagnol.
 Melissa Plaza (1988-), footballeuse française.
 Paco Plaza (1973-), réalisateur et scénariste espagnol.
 Raymond Plaza (1932-), coureur cycliste français.
 Rubén Plaza (1980-), coureur cycliste espagnol.
 Stéphane Plaza (1970-), présentateur de télévision et agent immobilier français.
 Victorino de la Plaza (1840-1919), homme politique argentin.

Voir aussi 
 
 

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme
Patronyme hispanique